Planes (geslacht), een geslacht van krabben
 Planes (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Alicante
 Planes (film), een animatiefilm van Disney
 Planes (computerspel), een computerspel van Disney Interactive Studios
 Planes (Colin Blunstone), lied van Elton John, titelnummer van muziekalbum van Colin Blunstone